Op het toernooi van Wimbledon in 2013 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 26 juni tot en met 6 juli 2013.

De titelhoudsters waren de Amerikaanse zussen Serena en Venus Williams. Zij lieten verstek gaan vanwege een blessure van Venus Williams.

Het toernooi werd gewonnen door het Chinees/Taiwanese koppel Peng Shuai en Hsieh Su-wei door in de finale in twee sets het als twaalfde geplaatste Australische duo Ashleigh Barty en Casey Dellacqua te verslaan.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.3)

Wimbledon
ITF-toernooi in 2013